Paracalanidae är en familj av kräftdjur. Paracalanidae ingår i ordningen Calanoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Paracalanidae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Paracalanidae